Rhaconotus rugosus (Chen & Shi), een schildwesp
 Rhaconotus rugosus (Marsh), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing